Anton Vladimirovitch Slepychev - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Penza en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier. Son père Vladimir a été joueur puis entraîneur de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il commence le hockey sur glace à l'âge de quatre ans dans le club du Dizel Penza. En 2009, il débute en senior avec l'équipe réserve pensionnaire de la Pervaïa Liga. Il est sélectionné par le Metallourg Novokouznetsk en première position lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2011. Le , il joue son premier match dans la KHL avec le Metallourg Novokouznetsk. Il marque alors son premier but chez l'Avtomobilist Iekaterinbourg. Le Metallourg connaissant de graves problèmes financiers, il est vendu au Salavat Ioulaïev Oufa le . Il est choisi au troisième tour, en quatre-vingt-huitième position par les Oilers d'Edmonton lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2013. Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Oilers le  chez les Blues de Saint-Louis. Il marque son premier but dans la LNH le  face aux Hurricanes de la Caroline.

Il remporte la Coupe Gagarine 2019 et 2022 avec le HK CSKA Moscou.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection jeune. Il prend part à son premier tournoi senior lors du Euro Hockey Tour en 2014-2015.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010 || Dizel Penza 2 || Pervaïa Liga || 35|| 11|| 6|| 17|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Dizel Penza 2 || Pervaïa Liga || 20|| 8|| 4|| 12|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 39|| 4|| 3|| 7|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Kouznetskie Medvedi || MHL || 13|| 7|| 2|| 9|| 6|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2012-2013 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 14|| 3|| 0|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 11|| 4|| 2|| 6|| 2|| 14|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 36|| 3|| 5|| 8|| 4|| 18|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2014-2015 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 58|| 15|| 10|| 25|| 12|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2015-2016 || Oilers d'Edmonton || LNH || 11 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Condors de Bakersfield || LAH || 49 || 13 || 8 || 21 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Oilers d'Edmonton || LNH || 41 || 4 || 6 || 10 || 4 || 12 || 3 || 0 || 3 || 4
|-
| 2016-2017 || Condors de Bakersfield || LAH || 9 || 3 || 7 || 10 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Condors de Bakersfield || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Oilers d'Edmonton || LNH || 50 || 6 || 6|| 12 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || HK CSKA Moscou || KHL || 56|| 15|| 10|| 25|| 20|| 17|| 3|| 2|| 5|| 29
|-
|2019-2020|| HK CSKA Moscou || KHL || 54|| 18|| 27|| 45|| 43|| 4|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
| 2020-2021 || HK CSKA Moscou || KHL || 35|| 12|| 14|| 26|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || HK CSKA Moscou || KHL || 35|| 10|| 15|| 25|| 23|| 22|| 4|| 6|| 10|| 12
|-
| 2022-2023 || HK CSKA Moscou || KHL || || || || || || 

| 102|| 10 || 13 || 23 || 14 || 12 || 3 || 0 || 3 || 4

Au niveau international 

| 2011 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 3|| 1|| 4|| 0|| -1|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 3|| 4|| 7|| 6|| +3|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 1|| 1|| 4|| +4|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 2|| 5|| 7|| 0|| +6|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2021 ||align="left"| Championnat du monde || 8|| 2|| 4|| 6|| 2|| +6||align="left"| place
|-
| 2022 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 2|| 1|| 3|| 4|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en mai 1994
Naissance à Penza
Joueur international russe de hockey sur glace
Premier choix au total au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Metallourg Novokouznetsk
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur du HK CSKA Moscou
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé d'argent olympique du Comité olympique de Russie